Световна лига по волейбол 2007 e турнир по волейбол за мъже. Той се провежда от 25 май до 15 юли 2008 и в него участват 16 национални отбори.

 Регламент
Мач спечелен с 3 – 0 или 3 – 1: 3 точки за победителя, 0 за победения
Мач спечелен с 3 – 2: 2 точки за победителя, 1 за победения
В случай на равенство, отборите бивал класирани съгласно следните критерии:
брой на спечелените мачове, коефициент (на точките), коефициент (на геймовете)

Отбори 
Участват следните национални отбори:

Международен кръг 
 Отборът домакин, победителите от всекяка група и най-добрият класирал се втори от групи A, C и D отиват на финал. Ако отборът домакин се е класирал първи в групата си, вторият от същата група отива на финал.
 В лигата се използва италианската точкова система. За победа с 3:0 или 3:1 се дават 3 точки, за победа с 3:2 – 2 точки, за поражение с 2:3 – 1 точка и за поражение с 1:3 или 0:3 – 0 точки.

Група A 

|}

25 май 2007

26 май 2007

27 май 2007

1 юни 2007

2 юни 2007

3 юни 2007

8 юни 2007

9 юни 2007

15 юни 2007

16 юни 2007

22 юни 2007

23 юни 2007

24 юни 2007

29 юни 2007

30 юни 2007

Група B 

|}

26 май 2007

27 май 2007

1 юни 2007

2 юни 2007

3 юни 2007

8 юни 2007

9 юни 2007

10 юни 2007

15 юни 2007

16 юни 2007

17 юни 2007

22 юни 2007

23 юни 2007

24 юни 2007

29 юни 2007

30 юни 2007

1 юли 2007

6 юли 2007

8 юли 2007

Група С 

|}

25 май 2007

26 май 2007

27 май 2007

1 юни 2007

2 юни 2007

8 юни 2007

9 юни 2007

10 юни 2007

16 юни 2007

17 юни 2007

22 юни 2007

23 юни 2007

24 юни 2007

29 юни 2007

1 юли 2007

Група D 

|}

25 май 2007

26 май 2007

27 май 2007

1 юни 2007

3 юни 2007

9 юни 2007

10 юни 2007

16 юни 2007

17 юни 2007

23 юни 2007

24 юни 2007

29 юни 2007

30 юни 2007

1 юли 2007

Финален кръг 
 Всички мачове се играят в Катовице, Полша.

Група E 

|}

|}

Група F 

|}

|}

Полуфинали и финали

Полуфинали 

|}

3 място 

|}

Финал 

|}

Крайно класиране

Награди 
 Най-полезен играч (MVP):  Рикардо Гарсия
 Най-резултатен играч:  Семьон Полтавски
 Най-добър нападател:  Юри Бережко
 Най-добър на блокада:  Густаво Ендреш
 Най-добър на сервис:  Семьон Полтавски
 Най-добър разпределител:  Павел Загумни
 Най-добър на поста либеро:  Ричард Ламбърн

Външни препратки 
 Официален сайт

Световна лига по волейбол